Le Grand Raid 2015, vingt-troisième édition du Grand Raid, a eu lieu du 22 au . Disputé sur un parcours long de  entre Saint-Pierre et Saint-Denis, il compte comme la onzième et dernière étape de l'Ultra-Trail World Tour 2015. Il est remporté par le Français Antoine Guillon chez les hommes et l'Espagnole Núria Picas chez les femmes.

2015
Athlétisme en 2015
2015 à La Réunion
Sport en France en octobre 2015